Het seizoen 1942/43 was de vijftiende editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie).  RFC Liégeois, Stade Nivellois, Sint-Niklaassche SK en R. Courtrai Sport werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Omdat de Tweede klasse in 1942-43 werd uitgebreid waren er geen degradanten in het seizoen 1941-42.

Gepromoveerde teams
Volgende 14 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Negen clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 KVV Vigor Beringen
 Ans FC
 SC Wasmes
 UW Ciney
 CS Florennois
 Balense SK
 FC Klein Brabant Bornem
 R. Crossing FC Ganshoren
 FC Roeselare
Eén club promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 SCUP Jette
Twee club promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 AS Herstalienne
 KRC Borgerhout
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 KAV Dendermonde, het vroegere ARA Termondoise
Eén club promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Union Jemappienne

Deelnemende teams

Volgende 59 ploegen speelden in het seizoen 1942-43 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van respectievelijk 16, 13 en 2 keer 15 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1943-44 op het eind van het seizoen:
 RFC Liégeois (kampioen reeks A) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Stade Nivellois (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Sint-Niklaassche SK (kampioen reeks C) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Courtrai Sport (kampioen reeks D) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Volgende 10 clubs degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 SRU Verviers (14e reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Milmort FC (15e reeks A) degradeerde na 5 seizoenen in 3e nationale.
 Saint-Nicolas FC Liège (16e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 Jeunesse Arlonaise (12e reeks B) degradeerde na 7 seizoenen in 3e nationale.
 CS Florennois (13e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Wilrijk (13e reeks C) degradeerde na 6 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 FC Klein Brabant Bornem (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 VV Ons Genoegen Vorselaar (15e reeks C) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Stade Mouscronnois (14e reeks D) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 SCUP Jette (15e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3